4-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР — воинское соединение НКВД СССР в Великой Отечественной войне.

История дивизии 
Дивизия сформирована 28.09.1943 года по приказу НКВД СССР № 001585 от 28.09.1943 года в Краснодарском крае из войск Управления внутренних войск НКВД Северо-Кавказского военного округа. Дислокация штаба дивизии — Краснодар.

В действующей армии с 05.10.1943 года по 15.12.1943 года, с 14.04.1944 года по 30.06.1944 года, с 18.10.1944 года по 16.11.1944 года.

Дивизия выполняла задачи по охране войскового тыла Северо-Кавказского фронта, 1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, линий ВЧ-связи, внутреннего правопорядка на освобождённых территориях, по борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника, с бандитизмом на Северном Кавказе, в ликвидации в Литве польских подпольных националистических вооружённых отрядов Армии Крайовы, Национальных вооружённых сил, литовских подпольных националистических вооружённых отрядов Литовской свободной армии (другое название Литовская Армия Свободы - Lietuvos Laisvės Armija)

В январе — феврале 1944 года дивизия выполняла служебно-боевые задачи в Чечне, дислоцировалась: основными силами — в городе Грозный, 137-й стрелковый полк в станице Слепцовской. С 23 февраля по 20 марта 1944 года принимала участие в депортации чеченцев и ингушей из Чечено-Ингушской АССР в Казахстан.

После окончания депортации дивизия вернулась на старое место дислокации в Краснодар.

С 12 по 19 мая 1944 года 25-й, 40-й и 290-й стрелковые полки дивизии участвовали в депортации крымских татар.

12 августа 1944 года дивизия получила указание перебазироваться на территорию Литовской ССР. Дислокация штаба дивизии — Вильнюс.

Части и подразделения дивизии участвовали в 1944—1945 годах в 1764 операциях и имели 1413 боевых столкновений. В ходе них было убито и захвачено в плен 30596 членов Литовской Армии Свободы и Армии Крайовы.

С 24 декабря 1944 года по 7 января 1945 года 25-й стрелковый полк дивизии совместно со 136-м стрелковым полком внутренних войск НКВД и пограничным отрядом принял участие в уничтожении в районе озера Кернова Тракайского района Литовской ССР польского отряда Армии Крайовы под руководством «Комара».

После окончания Великой отечественной войны дивизия располагалась в Вильнюсе.

9 апреля 1947 года 32-й стрелковый полк дивизии уничтожил штаб Жемайтийского округа Литовской Армии Свободы.

10 августа 1948 года 298-й стрелковый полк дивизии ликвидировал штаб округа «Таурас» Литовской Армии Свободы.

26 августа 1948 года 32-й стрелковый полк дивизии ликвидировал штаб бригады «Пяргале» жемайтийского округа Литовской Армии Свободы.

13 августа 1949 года 25-й стрелковый полк дивизии ликвидировал штаб округа «Присикелимо» Литовской Армии Свободы.

12 августа 1951 года переформирована в Прибалтийском военном округе в первый отдел внутренней охраны Министерства госбезопасности СССР..

Состав 
 40-й стрелковый полк внутренних войск НКВД (до 12.08.1944 года)
 137-й стрелковый полк внутренних войск НКВД (до 26.11.1949 года)
 298-й стрелковый полк внутренних войск НКВД
 290-й стрелковый Новороссийский полк внутренних войск НКВД (с января 1944 года по 12.08.1944 года)
 25-й стрелковый полк внутренних войск НКВД (с 10.04.1944 года по 26.11.1949 года)
 261-й стрелковый полк внутренних войск НКВД (с ноября 1944 года)
 32-й стрелковый полк внутренних войск НКВД (с января 1946 года по 26.11.1949 года)
 273-й стрелковый Гданьский полк внутренних войск НКВД (с января 1946 года по 26.11.1949 года)
 353-й стрелковый полк внутренних войск НКВД (с сентября 1946 года)
 отдельная рота связи
 отдельная авторота подвоза
 отдельная мотострелковая рота внутренних войск НКВД
 полевая хлебопекарня
 ветеринарный лазарет
 полевая касса Госбанка
 отдельная сапёрная рота
 3881-я почтовая полевая станция

Подчинение 
 С 10.10.1943 по март 1944 года — Главное управление внутренних войск НКВД СССР
 С марта 1944 года по 12.08.1944 года — Северо-Кавказский округ внутренних войск НКВД СССР
 С 13.08.1944 по декабрь 1944 года — Главное управление внутренних войск НКВД СССР
 С декабря 1944 года по 20.01.1947 года — Прибалтийский округ внутренних войск НКВД СССР
 С 21.01.1947 года по 05.05.1951 года — Внутренние войска Министерства госбезопасности СССР
 С 06.05.1941 года по 12.08.1951 года — внутренняя охрана Министерства госбезопасности СССР

Командиры 
 Ветров, Павел Михайлович, генерал-майор — (10.10.1943 — 1946)
 Панкин, Иван Сергеевич, генерал-майор — (1948—1950)
 Бабинцев, Иван Артемьевич, полковник — (1951 — 12.08.1951)

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 1 управлений, соединений, частей, подразделений и учреждений войск НКВД, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов
 Внутренние войска НКВД
 МВД России
 ВОЙСКА НКВД-НКГБ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
 Антисоветская партизанская война в Литве в 1944—1945 гг.

Литература 
 Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны: Сборник документов./ Чугунов А. И., Каряева Т.Ф и др. — М.: Наука, 1968. — 707с.
 Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Т2. Кн 1./сост. Ямпольский В. П. и др. — М.: Русь, 2000. — 717с.
 Зубренков, Сергей Владимирович. Вооруженное противодействие националистов советской власти в Литве в 1944—1947 гг.
 На земле Литвы. — На боевом посту, 1984 г. № 7. с.10

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Дивизии НКВД СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1951 году